Die 1. Klasse Bremen 1940/41 war die siebente Spielzeit der nun 1. Klasse genannten Fußball-Bezirksklasse Bremen im Sportgau Niedersachsen. Sie diente als eine von sechs zweitklassigen Spielklassen als Unterbau der Gauliga Niedersachsen. Die Meister dieser sechs Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Niedersachsen ausgespielt wurden.

Die 1. Klasse Bremen wurde in dieser Spielzeit in einer Gruppe mit acht Vereinen im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Die Saison startete am 1. September 1940, das letzte Spiel kam am 8. Juni 1941 zur Austragung. Als Bezirksmeister setzte sich dabei der Gauligaabsteiger Bremer SV mit einem Punkt Vorsprung vor dem FV Woltmershausen durch und qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Niedersachsen 1941/42. In dieser scheiterten die Bremer in der Gruppe Nord am TSV Osnabrück und verpassten somit den direkten Wiederaufstieg. Der VfL Oldenburg und Aufsteiger SpVgg Vegesack stiegen am Saisonende in die 2. Klassen ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Niedersachsen
Fußballsaison 1940/41